Ха́ккер () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1934) — немецкий психолог, лауреат Немецкой психологической премии (1996).
 Хаккер, Йорг (род. 1952) — немецкий микробиолог.
  (род. 1967) — немецкая писательница, лауреат Немецкой книжной премии (2006).
 Хаккер, Катрин (род. 1967) — немецкая гребчиха.
  (1920—2001) — австрийский полицейский, участник движения сопротивления в Германии, президент Международного аушвицского комитета (с 1997).
 Хаккер, Марсель (род. 1977) — немецкий гребец.
  (род. 1984) — швейцарский специалист по компьютерным технологиям, сооснователь компании Duolingo.
  (род. 1967) — немецкий специалист по налогообложению и политик, депутат Бундестага (с 2017).
  (род. 1995) — немецкая гребчиха, участница чемпионата мира по академической гребле (2018).
  (род. 1949) — немецкий политик, председатель фракции СДПГ в Бундестаге (2002—2005).
  (1905 — после 1971) — немецкий юрист и чиновник, председатель совета Озёрного округа земли Мансфельда (1940—1945).

См. также